Вуэльта Испании 2009 — 64-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 28 августа в голландском городе Ассен, а закончилось 20 сентября 2009 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3292,3 километра. Победителем стал Алехандро Вальверде из . Вторым к финишу пришёл Самуэль Санчес из , третьим — Кэдел Эванс из .

Участники 
В гонке принимало участие 22 велокоманды по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2009 году
Август 2009 года
Сентябрь 2009 года